Шамшу́рин — русская фамилия.

Известные носители:
 Шамшурин, Александр Яковлевич (1923—1988) — пулемётчик, Герой Советского Союза.
 Шамшурин, Валерий Анатольевич (род. 1939) — русский поэт и прозаик, журналист.
 Шамшурин, Василий Григорьевич (1920—1942) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Шамшурин, Владимир Георгиевич (1940—1996) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, художник.
 Шамшурин, Кирилл Андреевич (род. 1990) — российский гребец-каноист.
 Шамшурин, Юрий Иванович (1921—1973) — советский писатель.

 Шамшурина, Анна Григорьевна (род. 1985) — российская биатлонистка.
 Шамшурина, Юлия Михайловна (род. 1962) — советская лыжница.

См. также 
 Шамурин